est un transneptunien la famille des cubewanos, de magnitude absolue 6,1. Son diamètre est estimé à .

Références 

Planète mineure non numérotée
Planète mineure découverte en 2009
Cubewano
Objet céleste découvert par Pan-STARRS
Objet céleste découvert à l'observatoire du Haleakalā